

Algemeen 
Citroën - Frans automerk
 Citroëngebouw - doorverwijspagina
 citroen (vrucht) - scherp zure, gele citrusvrucht
citroenbrandewijn - matig alcoholische drank met kruiden en citroenschil
 citroenvlinder - dagvlinder uit de familie Pieridae

Personen 
André Citroën - Frans industrieel, oprichter van dit automerk
Cosman Citroen (1881-1935) - Nederlands architect
Henk Citroen - (1905-1990) - Nederlands componist
Karel Citroen (1920-2019) - Nederlands zilverexpert en Engelandvaarder
Paul Citroen (1896-1983) - Nederlands kunstenaar
Soesja Citroen (1948) - Nederlands jazzzangeres en componiste

Planten 
citroengeranium - (doorverwijspagina) - ten minste drie struikachtige planten uit het geslacht pelargonium
 citroengras (Sereh) - keukenkruid met frisse, zure smaak
 citroenkruid (Artemisia abrotanum) - bossig struikje dat behoort tot de Composietenfamilie
 citroenmelisse (Melissa officinalis) - een keukenkruid, vaste plant uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae)